Czaplinek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Czaplinek, une ville et le siège de la gmina de Czaplinek dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Czaplinek, un village dans la voïvodie de Łódź
 Czaplinek, un village dans la voïvodie de Mazovie